UNAT est un sigle, qui peut signifier :
 Union nationale des associations de tourisme, organisme français à but non lucratif du tourisme solidaire/social et associatif (1920).
 United Nations Administrative Tribunal, ou Tribunal administratif des Nations unies, établis par l'Assemblée générale des Nations unies en 1950 pour être le dernier recours des litiges sur contrats de travail et autres règles pour tous les employés travaillant au secrétariat des Nations-unies.

Sigle de 4 caractères